Эз-Завия:

 Эз-Завия — город в Ливии.
 Эз-Завия — муниципалитет в Ливии. Столица — город Эз-Завия.

См. также 
 Завия — келья, суфийские обители, уединенное место, в котором суфийские затворники проводит свои дни в молитвах